«Таинственный сад» () — роман англо-американской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт. Впервые был опубликован по частям в журнале «Американ-Мэгазин» (ноябрь 1910 — август 1911); отдельной книгой был опубликован в 1911 году. Является одной из самых популярных книг писательницы.

На русском языке впервые была опубликована в 1992 году в переводе Р. Рубиновой.

Содержание 
На рубеже XX века 10-летняя Мэри Леннокс живёт в богатой британской семье в Британской Индии. Мэри — нежеланный ребёнок и поэтому находится в основном под присмотром местных слуг, из-за чего к 10 годам она вырастает озлобленной, эгоистичной и избалованной, но в то же время очень одинокой. В Индии происходит вспышка массового заболевания холерой, и родители Мэри умирают, а немногие оставшиеся в живых слуги разбегаются. Мэри какое-то время живёт одна, после чего её находят британские солдаты (Мэри из-за своего характера и отсутствия любви к родителям не испытывает никакого горя, когда узнаёт о смерти последних) и отправляют в Великобританию на воспитание к её никогда ею не видимому не кровному дяде по отцовской линии Арчибальду Крейвену (его покойная жена Лилиэс была сестрой отца Мэри), который уединённо живёт в большом особняке Мисселтуэйт в пустынной равнине Норт-Йорк-Мурс.

Но и там какое-то время Мэри живёт предоставленная самой себе, разве что теперь никто не потакает её капризам. Арчибальд почти не живёт в особняке, потому что дом, как Мэри выясняет, навевает на него печальные воспоминания из-за смерти жены. Мэри знакомится со служанкой особняка Мартой Соуэрби и её младшим 12-летним братом Дикеном. Хотя их семья бедная и очень большая, они живут счастливо, любя друг друга. Затем Мэри обнаруживает в особняке своего кузена-сверстника Колина, прикованного к кровати из-за неопределённой проблемы со спинным мозгом, которая мешает ему ходить. Однажды утром Мэри находит в поместье заброшенный сад. Она начинает ухаживать за этим садом и постепенно подключает к делу Дикена, а затем и Колина. Выясняется, что сад запущен, потому что его очень любила Лилиэс, и поэтому после её смерти Арчибальд запер его. По мере того, как сад начинает расцветать и по-весеннему благоухать, дети тоже «расцветают» и «оживают». В то же время характер Мэри меняется, она меняет своё отношение к людям, заводит друзей, и они также видят её совершенно с другой стороны.

Адаптации

Экранизации 
 1919 — «Таинственный сад» — кинофильм, немой, США, режиссёр Густав фон Сейффертиц.
 1949 — «Таинственный сад» — кинофильм, США, режиссёр Фрэд Уилкокс.
 1952 — «Таинственный сад» — телесериал (8 эпизодов), Великобритания.
 1960 — «Таинственный сад» — телесериал (8 эпизодов), Великобритания.
 1975 — «Таинственный сад» — телесериал (7 эпизодов), Великобритания, режиссёр Доротея Брукинг.
 1987 — «Таинственный сад» — телефильм, Великобритания / США, режиссёр Алан Гринт.
 1991—1992 — «Таинственный сад» — аниме-сериал (39 серий), режиссёр Коханава Тамэо, по мотивам книги.
 1993 — «Таинственный сад» — кинофильм, США, режиссёр Агнешка Холланд.
 1994 — мультфильм «Таинственный сад» (Greengrass productions), Корея.
 2000 — «Возвращение в таинственный сад» () — кинофильм, США, режиссёр Скотт Физерстоун, продолжение оригинального сюжета.
 2001 — «Возвращение в таинственный сад» () — кинофильм, США / Германия / Великобритания, режиссёр Майкл Тачнер, продолжение оригинального сюжета.
 2020 — «Таинственный сад» () — кинофильм, Великобритания/Франция, режиссёр Марк Манден.

Музыкальные постановки 
 1989 — «Таинственный сад» — мюзикл, композитор Люси Саймон, автор текста Марша Норман.
 2009 — «Таинственный сад» — мюзикл, композитор Сергей Баневич.
 2013 — «Таинственный сад» — опера Нолана Гассера на либретто Кэри Харрисона.

Примечания

Ссылки 
 
 «Таинственный сад» на сайте «Лаборатория Фантастики»

Романы 1911 года
Романы США
Детские романы XX века
Романы Фрэнсис Элизы Бёрнетт
Произведения об усыновлении
Американские романы 1911 года